Мазолово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Мазолово — агрогородок в Витебском районе Витебской области.
 Мазолово — агрогородок в Мстиславском районе Могилёвской области.